Mistrzostwa Azji w zapasach w 2018 roku zostały rozegrane w hali Kozhomkul Sport Palace w Biszkeku w dniach 27 lutego – 4 marca.

Tabela medalowa

Wyniki

Mężczyźni

Styl klasyczny

Styl wolny

Kobiety

Styl wolny

Przypisy

Bibliografia 
 Oficjalne wyniki Pdf
 Oficjalna strona mistrzostw Azji 
 Wyniki w stylu klasycznym 
 Wyniki w stylu wolnym kobiet 
 Wyniki w stylu wolnym mężczyzn 

Mistrzostwa Azji w zapasach
2018 w zapasach
Kirgistan w XXI wieku
Sport w Biszkeku
Zapasy w Kirgistanie
2018 w Azji